Aulitzky ist der Familienname folgender Personen: 

 
 Patricia Aulitzky (* 1979), österreichische Schauspielerin